Michael Hillen ist der Name folgender Personen:

* Michael Hillen (Lyriker) (* 1953), deutscher Lyriker
 Michael Hillen (Philologe) (* 1958), deutscher Klassischer Philologe